Серия А 2017/2018 — 86-й сезон чемпионата Италии по футболу. Сезон начался 19 августа 2017 года и завершился 20 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эмполи», «Палермо» и «Пескара». Их заменили СПАЛ и «Эллас Верона», занявшие 1-е и 2-е места в Серии B 2016/17, а также «Беневенто», победивший в плей-офф Серии B. По окончании сезона Серию А покинули «Беневенто», «Кротоне», «Эллас Верона».

Клубы-участники

Тренерские перестановки в межсезонье

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Покеры

Хет-трики

Нарушения

См. также 
 Кубок Италии по футболу 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2017/2018
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2017/2018